Jméno a příjmení Miroslav Kučera má více nositelů:

 Miroslav Kučera (kriminalista) (* 1936) – český a československý kriminalista, spolupracovník Čs. televize a autor detektivních příběhů
 Miroslav Kučera (politik) (1913–???) – český a československý politik ČSS ze severních Čech, poslanec FS za normalizace
 Miroslav Kučera (sportovní podnikatel) – český sportovní podnikatel, majitel fotbalového klubu HC Kometa Brno v 90. letech 20. století